TSO ou Tso peut faire référence à :

Code 
tso est un code qui peut faire référence à :
 tso, le tsonga, selon les normes ISO 639 des codes de langue.

Sigle 
TSO est un sigle ou une abréviation qui peut signifier :
 Tactical Situation Object : Proposition de standard pour l'échange d'information entre les services de sécurités européens ;
 Technical Safety Organisations : organismes chargés de l'expertise technique de sûreté (en particulier dans le domaine nucléaire). Exemple : l'IRSN. ETSON : European TSO Network ;
 Technical Standard Order : Terme utilisé par la Federal Aviation Administration pour désigner un point d'une norme ;
 Technicien à Statut Ouvrier Ministère de la défense (France) ;
 Technologie de systèmes ordinés ;
 Time Sharing Option : Moniteur de temps partagé d'emploi, logiciel d'IBM datant des années 1960 ;
 The Settlers Online : Jeu en Flash jouable en ligne via navigateur reprenant le principe de The Settlers, un jeu vidéo de stratégie et de gestion en temps réel ;
 Thierry Sabine Organisation, une des sociétés organisatrices du rallye Paris Dakar ;
 Toronto Symphony Orchestra, un des multiples noms portés par le principal orchestre symphonique du Canada anglophone. Aujourd'hui, il se nomme le Toronto Symphony ;
 Traitement de substitution aux opiacés ;
 Transmission System Operator : Gestionnaire de réseau de transport d'électricité ou de gaz ;
 Transport Surgelé de l'Ouest  : Transporteur frigorifique situé en Finistère ;
 Trans-Siberian Orchestra : Orchestre rock créé en 1996 par Paul O'Neill, Robert Kinkel et Jon Oliva ;
 Travaux du Sud-Ouest : Société de travaux ferroviaires française créée en 1927.

Patronyme 

 Gonpo Tso (1951-), femme politique et princesse tibétaine ;
 Theodore Ts'o (1968), programmeur américain.

Notes et références